Malyi oder Mályi steht für:

 einen Ort in Ungarn, siehe Mályi
 Maly (Insel), eine Insel im finnischen Meerbusen